Het Europees kampioenschap voetbal vrouwen onder 19 van 2012 (kortweg: EK voetbal vrouwen -19) was de 15e editie van het Europees kampioenschap voetbal vrouwen onder 19 en was bedoeld voor speelsters die op of na 1 januari 1993 geboren zijn. Ondanks de leeftijdgrens van 19 jaar mochten ook speelsters van 20 jaar meespelen omdat de leeftijdsgrens alleen bij het begin van de kwalificatie voor het EK gold. Het toernooi werd gespeeld in Turkije van 2 tot en met 14 juli 2012.

Kwalificatie

Geplaatste teams 
  (gastland)
  (winnaar groep 1)
  (winnaar groep 2)
  (winnaar groep 3)
  (winnaar groep 4)
  (winnaar groep 5)
  (winnaar groep 6)
  (beste nummer twee)

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finales

Finale

Kampioen

2012
Voetbal in 2012
Voetbal in Turkije
Voetbal